Cervillo ima više značenja:
 Cervillo, Benevento
 Cervillo, Brindisi